Kaczeniec bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Kaczeniec (Ostróda), Wohnplatz der Gmina Ostróda im Powiat Ostródzki,  Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Friedenthal, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Kaczeniec (Łochów), Wohnplatz der  Gmina Łochów in der Woiwodschaft Masowien
 Kaczeniec (Trzebinia), Dorf der Gmina Trzebinia in der Woiwodschaft Kleinpolen
 
 Kaczeniec Mały (dt. Kleiner Statzer Teich), Gewässer im Borkener Forst, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Kaczeniec Wielki (dt. Großer Statzer Teich), Gewässer im Borkener Forst